Prypeć – rzeka na Białorusi i Ukrainie, prawy dopływ Dniepru.
 Prypeć – miasto na Ukrainie, w obwodzie kijowskim, opuszczone po katastrofie w Czarnobylu.
 Prypeć – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie szackim.
 Prypeć – stacja kolejowa na Białorusi w obwodzie brzeskim, w rejonie stolińskim w pobliżu miejscowości Korobie.